Körner steht für:
 Körner (Werkzeug), ein Werkzeug
 Körner (Familienname), Familienname, siehe dort auch für Namensträger
 Körner (Thüringen), eine Gemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen
 eine Reimform, siehe Körnerreim
 Energiereserven beim Radsport (im Sportjargon#Radsport)

Siehe auch:
 Korn (Begriffsklärung)